Yellowknife, glavni grad Sjeverozopadnih teritorija u Kanadi
 Žuti noževi (Yellowknifes), pleme Déné Indijanaca, jezična porodica Athapaskan, nastanjeno na sjevernim obalama i istočnim zaljevima jezera Velikog ropskog jezera
 Yellowknife (rijeka), rijeka u Kanadi
 Yellowknife (film), film iz 2002.